Pop-up (internet), een venster dat op een computerbeeldscherm verschijnt
 Papierarchitectuur, een plaatje dat uit een boek tevoorschijn komt als een bladzijde wordt opengeslagen
 Pop-up (concept), tijdelijk concept
 pop-up, een type opklapbare of wegdraaibare koplamp van een voertuig